Die Abkürzung NPD steht für:

 Nationaldemokratische Partei Deutschlands, eine rechtsextreme Kleinpartei in Deutschland
 New product development, Prozess der Produktentwicklung und Markteinführung
 Niemann-Pick disease, Niemann-Pick-Krankheit
 Nitrogen phosphorus detector, thermoionischer Stickstoff-Phosphor-Detektor für die Gaschromatographie
 No Performance Determined, in der CE-Kennzeichnung für „keine Leistungsanforderung definiert“
 Norwegian Petroleum Directorate, englischer Name der norwegischen Behörde Oljedirektoratet
 Nouveau Parti démocratique du Canada, kanadische sozialdemokratische Partei, siehe Neue Demokratische Partei
 NPD Group, US-amerikanische Marktforschungsgesellschaft, ehemals bekannt als National Purchase Diary
 Nuclear Power Demonstration, Kernkraftwerk Rolphton

NPD